Boro kan syfta på:

 Boro (textil) –  japanska trastextilier
 Borofolket – en tibetoburmansk folkgrupp på indiska halvön
 Boro (språk)
 Boro F1 – ett tidigare formel 1-stall
 Borohus – ett husföretag
 Team Boro HC – en ishockeyklubb i Vetlanda
 The Boro – ett smeknamn på fotbollsklubben Middlesbrough FC

Geografi

Australien 

Boro, New South Wales – en plats i Australien

Burkina Faso 

 Boro (ort), Centre-Ouest,

Indonesien 

 Desa Boro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,50, long 112,70), 
 Desa Boro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,12, long 112,45), 
 Desa Boro (administrativ by i Indonesien, Nusa Tenggara Barat), 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar